El término Kultura  puede referirse a:

Localidades

Kultura (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kultura (Kinel, Samara), localidad del raión del Kinel del óblast de Samara, en Rusia.
Kultura (Volga, Samara), localidad del raión del Volga del óblast de Samara, en Rusia.

Kultura (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Kultura (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.

Otros 

Kultura (canal de televisión ruso), canal de televisión ruso.
Kultura (radio rusa), emisora de radio rusa.
Kultura (canal de televisión ucraniano), canal de televisión ucraniano.
Kultura (radio bielorrusa), emisora de radio bielorrusa.